Campeonato Português de Andebol Feminino de 2018–19

Apuramento de Campeão
{{Round8

||CS Madeira| 1 |SIR 1º Maio| 2
||Alpendorada| 0 |Colégio de Gaia| 2
||ASS Assomada| 0 |Alavarium| 2
||Juve Lis| 0 |Madeira SAD| 2

||SIR 1º Maio| 0 |Colégio de Gaia| 2
||Alavarium| 0 |Madeira SAD| 2

||Colégio de Gaia| 3 |Madeira SAD| 0
}}

<center>Resultados da Final

EQUIPA CAMPEÃ: Colégio de Gaia

 Semi-finais 5º-8º lugar 

 3º lugar 3º Lugar: Alavarium

Apur. 5º-6º lugar 

5º Lugar: ASS Assomada

 Apur. 7º-8º lugar 7º Lugar: ARC Alpendorada

Grupo de Permanência

<small>Pontos Extra (Regra da competição): 
 Maiastars: +19 Pontos; 
 NAAL Passos Manuel: +17 Pontos; 
 JAC - Alcanena: +17 Pontos; 
 CA Leça: +16 Pontos.

NAAL Passos Manuel e JAC – Alcanena descem à 2ª divisãoABC/UMINHO e SL Benfica sobem à 1ª divisão

Grupo de Permanência

1ª Fase

Calendário Fase Regular

Referência
https://www.flashscore.pt/andebol/portugal/1-divisao-senhoras/
http://portal.fpa.pt/fap_portal/do?com=DS;1;geral.111;+PAGE(2000067)++K-CATEGORIA(298)+K-CODIGO()+RCNT(20)

 
Portugal